The Song Remains the Same kan verwijzen naar drie uitgaven van Led Zeppelin:
een nummer van het album Houses of the Holy
een livealbum
een concertfilm